Centrum Indicatiestelling Zorg
De Centrale Israëlietische Ziekenverpleging in Amsterdam, inmiddels joodse afdeling van een ziekenhuis in Amstelveen.
Číž: een gemeente in Slowakije